Linji Yixuan – buddyjski mistrz
 Linji – szkoła chan